Schlettau ist Ortsname von
Schlettau, Sachsen
 Schlettau (Teutschenthal), Ortsteil von Angersdorf, Saalekreis, Sachsen-Anhalt, heute Teutschenthal
 Schlettau (Wettin-Löbejün), Ortsteil der Ortschaft Löbejün der Stadt Wettin-Löbejün, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
Schlettau, deutscher Name von Slatina u Jevíčka, Tschechien
Siehe auch:
Schletau